Plagiotrochus är ett släkte av steklar som beskrevs av Mayr 1881. Plagiotrochus ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Plagiotrochus